Мелиса Сьозен () е турска актриса.

Биография 
Мелиса Сьозен е родена на 6 юли 1985 година в град Истанбул, Турция.

Филмография

Външни препратки 
 Фен сайт на Мелиса Сьозен  
 Мелиса Сьозен в SinemaTürk 
 Мелиса Сьозен в Diziler.com 
 Мелиса Сьозен в Sinemalar.com 
 Мелиса Сьозен в IMDb 

Турски актьори и актриси
Родени в Истанбул